Trampe bezeichnet:
 Strąpie, eine Ortschaft der Woiwodschaft Westpommern in Polen (ehemals Trampe im Landkreis Soldin, Brandenburg); siehe Barlinek
 einen Fahrradlift in Norwegen

Orte in Deutschland:
 Trampe (Bünde), einen Ortsteil der Stadt Bünde im Landkreis Herford, Nordrhein-Westfalen
 Trampe (Breydin), einen Ortsteil der Gemeinde Breydin im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Trampe (Brüssow), einen Gemeindeteil der Stadt Brüssow im Landkreis Uckermark, Brandenburg

Familiennamen:
 Adam Friedrich von Trampe (1650–1704), dänischer General
 Ernst Trampe (1860–1915), deutscher Schriftsteller
 Gustav Trampe (1932–2006), deutscher Fernsehjournalist
 Harry von Trampe (1799–1875), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker im Königreich Hannover
 Karl Christian Trampe († 2014), dänischer Marineoffizier und Hofmarschall
 Tamara Trampe (1942–2021), deutsche Filmemacherin
 Thomas Trampe-Brinkmann (* 1960), deutscher Politiker (SPD), MdL von Nordrhein-Westfalen (2005–2010)
 Wolfgang Trampe (* 1939), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Trampen